Amerikai Egyesült Államok
Glory (Georgia)
Glory (Minnesota)
Glory (Texas)
Egyéb
Glory (Britney Spears-album), 2016
Glory (énekes)